Васи́лий Моро́з:
 Мороз, Василий Андреевич (1937—2019) — Герой Социалистического Труда.
 Мороз, Василий Иванович (1931—2004) — советский и российский астроном.
 Мороз, Василий Константинович (1900—1942) — советский военачальник, генерал-майор.
 Мороз, Василий Максимович (род. 1942) — ректор Винницкого государственного медицинского университета имени Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, Герой Украины.